Леони́д Грищу́к:
 Грищук, Леонид Петрович (1941—2012) — российский и британский астрофизик и космолог.
 Грищук, Леонид Степанович (1906—1960) — украинский советский партийный и военный деятель.